Museum für Naturkunde kan avse:

 Museum für Naturkunde i Berlin – ett naturvetenskapligt museum
 Museum für Naturkunde i Dortmund – ett naturvetenskapligt museum
 Naturkundemuseum Erfurt – ett naturvetenskapligt museum i Erfurt